Бронтотерієві (Brontotheriidae) — вимерла родина ссавців ряду Непарнокопитні (Perissodactyla). Жили з еоцену по початок олігоцену. Більшість бронтотерієвих відомі з Північної Америки та Азії, а деякі — з Південно-Східної Європи.

Назва 
Назва родини дана по фольклору північноамериканського племені сіу, які вважали скам'янілі залишки бронтотерія, які виявляються в районі вивержень в Скелястих горах, кістками міфологічних «громових» коней («Бронте» - «грім» грец.). Скелясті гори були вулканічно активні в зазначений момент геологічної історії.

Опис 
Пізні бронтотерії мали вирости черепа на носах і лобах. Більшість бронтотерієвих (крім найдавніших представників) були дуже великими і масивними тваринами. У пізніх видів були подовжені остисті відростки передніх грудних хребців, до яких прикріплювалися м'язи та сухожилля, що підтримували голову. Ноги досить короткі, в процесі еволюції родини вони ставали все коротшими і масивнішими. Передні кінцівки з чотирма, задні з трьома пальцями. Середній палець трохи більший за інших. Дистальні фаланги дрібні.

Череп бронтотерієвих зазвичай з укороченим лицьовим відділом і подовженим заочноямковим. Він увігнутий, схожий на сідло, часто з високо піднятим потилицею. Виличні дуги можуть бути широко розставлені. У багатьох пізніх видів були вирости на лобовій і тім'яній кістках, часом дуже великі. У одних бронтотеріеєвих (роди бронтопс (Brontops), мегацеропс (Megacerops)) на лобових і носових кістках були «ріжки» різного розміру. У інших (емболотерій (Embolotherium)) був присутній один великий виріст, що стирчав вгору та  сильно розрізся і змінена носова кістка. Подібні вирости були, швидше за все, покриті шкірою і слабо забезпечувалися кров'ю.

Класифікація 
Класифікація Brontotheriidae за Mihlbachler 2008 та Mader 2010

Класифікація за Mihlbachler et al., 2004a, 2004b; Mihlbachler, 2005:

 Родина Brontotheriidae
 Pakotitanops
 Mulkrajanops
 Eotitanops
 Palaeosyops
 Підродина Brontotheriinae
 Bunobrontops
 Mesatirhinus
 Sphenocoelus (syn. Dolichorhinus)
 Desmatotitan
 Fossendorhinus
 Metarhinus
 Microtitan
 Sthenodectes
 Telmatherium
 Metatelmatherium
 Epimanteoceras
 Hyotitan
 Nanotitanops
 Pygmaetitan
 Acrotitan
 Arctotitan
 Qufutitan
 Триба Brontotheriini
 Protitan
 Protitanotherium
 Rhinotitan
 Diplacodon
 Pachytitan
 Brachydiastematherium
 Sivatitanops
 Підтриба Embolotheriina
 Gnathotitan
 Aktautitan
 Metatitan
 Nasamplus
 Protembolotherium
 Embolotherium
 Підтриба Brontotheriina
 Parabrontops
 Protitanops
 Notiotitanops
 Dianotitan
 Duchesneodus
 Megacerops

Примітки 

Викопні ссавці
Непарнокопитні

Вимерлі родини ссавців